Кайсей (Канаґава)
Кайсей (корабель)